Et værksted kan være flere ting:

 Et arbejdsrum for håndværker(e); et lokale, hvor noget fremstilles eller ordnes, repareres af håndværkere; undertiden i al almindelighed om et sted, hvor man udfører sit arbejde; arbejdsplads eller -sted.
 Et laboratorium.
 En kunstners arbejdsrum; atelier.
 Et sted, hvor et dyr bearbejder noget, især for at udvinde føde.
 Et forfatters arbejdssted.